

Geografia

Austria 
 Fraham – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Eferding

Niemcy 
 Fraham – dzielnica gminy Aschau am Inn w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn